Alvania wyvillethomosoni är en snäckart som först beskrevs av Friele 1877.  Alvania wyvillethomosoni ingår i släktet Alvania och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
wyvillethomosoni